Кампина-дас-Мисойнс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Санта-Роза. Население составляет 6342 человека на 2007 год. Занимает площадь 227,91 км². Плотность населения — 28,6 чел./км².
Большинство населения имеет немецкие и русские корни. 
В муниципалитете есть община потомков русских эмигрантов (волна эмиграции начала XX века), есть православная церковь.

История 
Город основан 9 октября 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 66.332.197,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.888,52 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,764 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Галерея 

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул